het bij elkaar brengen van personen of groepen die in conflict met elkaar zijn - zie conflictbemiddeling. 
 het bij elkaar zoeken van vraag en aanbod voor bepaalde producten of diensten - zie makelaar. 
 het bemiddelen bij het zoeken naar werk of personeel - zie arbeidsbemiddeling. 
 het in contact brengen van personen die op zoek zijn naar een affectieve relatie - zie relatiebemiddeling.